Fasolo est un nom de famille porté par :
 
 Bernardino Fasolo (1489-1526), peintre italien,
  (1975-), acteur italien,
 Giovanni Antonio Fasolo (1530-1572), peintre italien,
 Giovanni Battista Fasolo (1598-1664), religieux, organiste et compositeur italien,
 Lorenzo Fasolo (1463-1578), peintre italien, 
  (1885-1969), architecte italien.